Mulsum (Kutenholz), een dorp in de gemeente Kutenholz in het Landkreis Stade in de deelstaat Nedersaksen. 
 Mulsum (Wurster Nordseeküste), een dorp in gemeente Wurster Nordseeküst, en een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Mulsum (drank), een oude alcoholische drank (Oude Rome)